Geldern; vroeger Gelre of Gelder en tegenwoordig nog Gelderen, plaats in Duitsland. Stamplaats van onderstaande gebieden.
 Graafschap Gelre (1046–1339); een middeleeuws graafschap in de Nederlanden
 Hertogdom Gelre (1339–1795); hertogdom voortgekomen uit bovengenoemd graafschap
 Ouderwetse benaming voor Gelderland; een provincie van Nederland
 Gelre ziekenhuizen. De Stichting Gelre ziekenhuizen heeft twee ziekenhuizen in gebruik in de gemeenten Apeldoorn en Zutphen

Zie ook
 Geschiedenis van Gelderen
 Geschiedenis van Gelderland
 Departement Gelderland
 Opper-Gelre
 Staats-Opper-Gelre
 Pruisisch Opper-Gelre
 Oostenrijks Gelre
 Gelre ziekenhuizen Zutphen
 Gelre ziekenhuizen Apeldoorn